Saint-Philibert – comune francese nel dipartimento della Côte-d'O
 Saint-Philibert – comune francese nel dipartimento del Morbihan
 Saint-Philibert – comune canadese nella provincia del Québec